Уругвай вперше взяв участь у літніх Олімпійських іграх у 1924 році в Парижі й відтоді брав участь в усіх літніх Олімпіадах, бойкотувавши лише Олімпійські ігри 1980 року в Москві. На зимових Олімпійських іграх Уругвай дебютував 1998 року в Нагано, що є єдиною участю країни в зимових Олімпіадах.

За всю історію виступів уругвайські спортсмени здобули 10 медалей, у тому числі 2 золоті.

Національний олімпійський комітет Уругваю було засновано 1923 року.

Медальний залік

Медалі на Олімпійських іграх

За видами спорту

Посилання 
 Офіційний сайт Ооімпійського комітету Уругваю
 Сторінка Уругваю на офіційному сайті Олімпійських ігор 
 Статистика Олімпійської збірної Уругваю